Los Altos kan syfta på följande:

 Los Altos, stat i Centralamerika 1838–1840
 Los Altos, Argentina, ort i Catamarca, Argentina
 Los Altos, Kalifornien, ort i USA
 Los Altos, Veracruz, ort i Mexiko